De fictieve superschurk uit de stripboeken van Marvel Comics Dr. Doom;
Een bijnaam voor de Amerikaanse hoogleraar en econoom Nouriel Roubini;
Een bijnaam voor de Zwitserse econoom en investeerder Marc Faber;
Een bijnaam voor de Amerikaanse beurshandelaar en econoom Peter D. Schiff.
Een nederlandse deathmetal band opgericht in 2007 Dr Doom (band).